«Итало Барокко» () — итальянский фильм 2014 года режиссера Алессии Скарсо.

Сюжет 
Десятилетний Мено из городка Шикли на побережье Сицилии тяжело переживает смерть матери. Его школьная учительница Лаура пытается ему помочь, но не знает как. Отец Мено — мэр города Антонио Бланко также страдает из-за потери жены и ищет утешение в работе. Эксцентричная активистка Луиза Нигро, которая мечтает отобрать у Антонио должность мэра, в поисках популярности проводит закон против бездомных собак, а тем временем Мено встречает симпатичного беспородного пса по кличке Итало и тот становится его другом. Вместе они смогут полностью изменить представление окружающих о дружбе и любви.

В ролях 
 Винченцо Лауретта — Мено (Кармело) Бланко
 Марко Боччи — Антонио Бланко
 Елена Радоничич — Лаура
 Барбара Табита — Луиза Нигро
 Мартина Анточи — Кьяра
 Маттео Корреши — Паоло
 Лусия Сардо — Кончетта
 Андреа Тидона — Марио

История создания 
В основу сценария положены реальные события, произошедшие в 2009 году в том самом городе Шикли, где происходит действие фильма. Реальный пёс Итало Барокко погиб в 2011 году. В фильме его роль исполнил пёс по кличке Томак.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Италии 2014 года
Кинокомедии 2014 года
Фильмы на итальянском языке